Bolivias fotbollslandslag kan avse
Bolivias herrlandslag i fotboll
Bolivias damlandslag i fotboll